(traduit par Une fille dans chaque port) est le titre de deux films américains :
 Une fille dans chaque port, film muet de Howard Hawks (1928) ;
 Une fille dans chaque port, film de Chester Erskine (1952).